Ольга Андріївна Кравченко ( 1 січня 1944, с. Новодубище Красилівський район Кам’янець-Подільська область, нині — Хмельницької області) — художниця, живописиця, членкиня національної спілки художників України.

Біографія 
Ольга Андріївна Кравченко народилася 1 січня 1944 року в с. Новодубище Красилівського району в родині шофера Андрія Йосиповича Селиха та вчительки початкових класів Олени Павлівни.

Невдовзі сім’я переїздить у місто Красилів, де Ольга Андріївна закінчує Красилівську середню школу № 1. Далі вступ до Київського державного університету імені Тараса Шевченка, який вона закінчила  у 1968 році. Після закінчення університету працює коректором, редактором у журналах «Молодь» (1972—1978) та  «Ранок» (1978—1992).

Творчий злет 
Писати картини почала у 40-річному віці. Поштовхом до початку творчості стала зустріч з відомим художником Віктором Зарецьким. Живопис захопив Ольгу Андріївну настільки, що вона присвятила себе писанню картин. Протягом трьох років навчалася у приватних вчителів художньої майстерності.

Ольга Андріївна працює в стилі імпресіонізму з елементами декоративності та національної колористики. Для творчості Кравченко характерні поєднання наївного і складного, гармонія кольорів.

Власні картини завжди пише з натури.

У 2005 році Ольгу Андріївну було прийнято до Спілки художників України.

Ольга Андріївна є учасницею міських, всеукраїнських, міжнародних, мистецьких виставок від 1989. Персональні виставки відбулися  у м. Києві (1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2004, 2007), Бухаресті (2003). Остання виставка відбулася 24 березня 2017 року в галереї «КалитаАртКлуб».

Окремі полотна зберігаються у Музеї історії Києва, Муніципальному музеї історії мистецтв і Палаці парламенту Румунії (Бухарест).

15 січня 2019 року Ольга Андріївна презентувала виставку «Срібна земля» в музеї історії міста Києва.

Основні твори 
 2001 — «Свято», «Зимова фантазія»;
 2002 — «Відгасло літо», «Зимовий день», «Осіння брама», «Цвітуть груші»;
 2003 — «Лавандове поле», «Натюрморт із білими хризантемами», «Кущ жасмину»;
 2004 — «Випав сніг», «Край села», «Квітуча долина»;
 2005 — «Сонячний ранок»;
 2006 — «Під покровом сакури»;
 2008 — «Забуті хати».

Нагороди 
 За багаторічну плідну працю в галузі культури у 2014 році художниця нагороджена почесною відзнакою Міністерства культури України.

Література  
 Кочережко Н. Маковий цвіт Ольги Кравченко // Вітчизна. — 1996. — № 5—6. 
 Диченко І. Акорди кольору та ритму // ОМ. — 2008. — № 1.
 Кравченко О. Зачарована кольором  / О. Кравченко. — Київ: АДЕФ-Україна, 2013. — 196 с.
 Кравченко О. Срібна земля: каталог / О. Кравченко. — Київ: (б. в.), 2018. — 80 с.
 Ольга Кравченко. Живопис: Каталог. — К., 2003.

Посилання 
 В. М. Прядко Кравченко Ольга Андріївна  // 
 
 

Члени Національної спілки художників України